Алка́сер, або Алька́сер — власна назва. Варіант слова алькасар, «фортеця».

Топоніми

Алькасар
 Алькасер (Іспанія)

Алкасер-ду-Сал